«Ослиная шкура» — сказка Шарля Перро.
 «Ослиная шкура» (1970) — фильм Жака Деми.
 «Ослиная шкура» (1982) — фильм Надежды Кошеверовой.